Москва-Сортувальна — локомотивне депо в Москві.
 Москва-Сортувальна-Київська — вузлова залізнична станція та зупинний пункт Київського напрямку Московської залізниці.
 Москва-Сортувальна-Рязанська — колишня назва станції Перово.

Інші сортувальні станції в Москві 
 Бекасово-Сортувальне
 Лосиноострівська
 Любліно-Сортувальне
 Ховрино

Див. також 
 Сортувальна
 Сортувальна станція